SMS Novara může znamenat:

 SMS Novara (1850) – dřevěná třístěžňová fregata používaná rakouským a později Rakousko-uherským námořnictvem,
 SMS Novara (1912) – lehký křižník rakousko-uherského námořnictva třídy Novara,

Externí odkazy